Веденеева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Веденеева, Нина Евгеньевна (1882—1955) — советский физик, доктор наук, лауреат Сталинской премии.
 Веденеева, Татьяна Вениаминовна (род. 1953) — советская и российская телеведущая, актриса, журналистка.

Топоним 
 Улица Веденеева (Санкт-Петербург)